Q60 oder Q 60 steht für:

 Nierenagenesie (ICD-10-Klassifikation)
 ISON-SSO Observatory, Siding Spring (Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #Q00–Q99
 Infiniti Q60, japanisches Automobil

Abkürzung